Ел Балуарте има више значења:

 Ел Балуарте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Балуарте, Балбарте (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Балуарте (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Балуарте (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Балуарте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Балуарте (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Балуарте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Балуарте, Анастасио Салазар (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Балуарте, Кармелита Серна (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Балуарте (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Балуарте (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Балуарте (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику